Le patronyme Bodson est un thème de l'hypocoristique germanique Baldo (d'où  Bod-).
Des variantes sont Baudson, Bodesson, Baudesson ou  Baudechon, Bodechon, Bodchon, voire Boutsen.
Bodson est un patronyme fréquent en Belgique francophone. 

 Arthur Bodson (1932-), personnalité universitaire belge, ancien recteur de l'Université de Liège ;   
 Claire Bodson ( - ), actrice belge ;  
 Eugène Bodson (18?-19?), architecte belge, représentant de l'Art nouveau en Belgique
 Maurice Bodson (1944-2020), homme politique belge.
 Omer Bodson (1856-1891), capitaine de l'armée belge de l'État Indépendant du Congo et explorateur.
 Philippe Bodson (1944-2020), homme d'affaires et politique belge.
 Victor Bodson (1902-1984), homme politique luxembourgeois.